Paramita kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Paramýtha (ort), Eparchía Lemesoú,

Mexiko 

 Paramita, Mexiko, Nayarit, Rosamorada, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar